Erwin House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Erwin House (Greenwood, Florida), NRHP-ID 74000642
 Erwin House (Allendale, South Carolina), NRHP-ID 76001687